Wilhelm Schmidt kan syfta på bland andra:

* Wilhelm Schmidt (1858–1924), tysk uppfinnare och ingenjör
 Wilhelm Schmidt (1868–1954), österrikisk lingvist, etnolog och antropolog
 Wilhelm Adolf Schmidt (1812–1887), tysk historiker
 Wilhelm Matthäus Schmidt (1883–1936), österrikisk klimatolog

Se även 
 Wilhelm Schmidtbonn (1876–1952), tysk författare